VIW ist die Abkürzung für:

 Verband der Wirtschaftsinformatik
 Vorarlberger Illwerke

VIW